Staig steht für:

 Staig, Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Staig (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Staig (Fronreute), Ortsteil der Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Staig (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Staig (Gemeinde Schlatt), Ortschaft von Schlatt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Staig (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Staig (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortsteil von Sankt Margarethen im Lungau, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Staig (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steig (Begriffsklärung)
 Ob der Staig